Heinersberg ist der Ortsname von

 Heinersberg (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Heinersberg (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Heinersberg (Nordhalben), Ortsteil des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Heinersberg (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Heinsberg (Begriffsklärung)